Isla Cedros kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Isla Cedros (Costa Rica), ö, Puntarenas,

Mexiko 

 Cedrosön, ö, Baja California, 
 Isla Cedros (ort), Baja California, Tijuana, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar